Licu ist der Familienname folgender Personen:

 Gheorghe Licu (1945–2014), rumänischer Handballspieler und -trainer
 Robert Licu (* 1969), rumänischer Handballspieler und -trainer